Zitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Zitzer (1870–1932), deutscher Heimatforscher
 Jürgen Zitzer (* 1952), deutscher Fußballspieler